Die Saison 1909/10 war die zweite reguläre Austragung der Schweizer Eishockeymeisterschaft. Meister wurde der HC La Villa.

Abschlusstabelle 

Schlechtes Wetter verhinderte mehr als die Hälfte der Spiele. Der HC Les Diablerets absolvierte nur ein Spiel (am 2. Januar 1910 gegen den SC Leysin 1:19) und wurde später aus der Wertung genommen. Der HC La Villa aus Ouchy (bei Lausanne) wurde Schweizer Meister mit 6 Siegen aus 7 Spielen.

Weblinks 
  (PDF-Datei; 534 kB) 
 

1909
Eishockeysaison 1909/10